Bälinge – area urbana della Svezia del comune di Luleå
 Bälinge – area urbana della Svezia del comune di Uppsala